Příjmení Pleskač nosí více významných osobností:

 Barbora Pleskačová (* 19??) – česká modelka a účastnice soutěží krásy
 Jan Pleskač (1898–???) – český a československý politik
 Jan Pleskač (farář) (1797–1873) – český farář, buditel a čestný občan Olešnice
 Karel Josef Pleskač (1858–1937) – český učitel, prozaik, dramatik, autor didaktických próz pro mládež a regionální historik